Куртулуш () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Куртулуш, Сердар (род. 1987) — турецкий футболист, правый защитник клуба «Бешикташ».
 Куртулуш, Хаккы (род. 1980) — франко-турецкий кинорежиссёр, сценарист, продюсер и историк культуры.
 Куртулуш, Эдвин (род. 2000) — косовский и шведский футболист, защитник.